Crasna este un termen etimologic se poate referi la:

Ape curgătoare 

 Crasna - râu afluent al Tisei
 Crasna - afluent al Bârladului
 Crasna - râu din bazinul Buzău
 Crasna - râu din bazinul Jiu
 Crasna - râu din bazinul Teleajen

Comitat 

 Comitatul Crasna, unitate administrativă a Regatului Ungariei, cu reședința la Șimleu Silvaniei

Localități 

 Orașul Crasna, întâlnit și sub forma Crasna-Ilschi, din raionul Storojineț, regiunea Cernăuți, Ucraina
 Crasna, sat în județul Covasna, România;
 Crasna, sat în județul Gorj, România;
 Crasna, sat în județul Sălaj, România;
 Crasna, sat în județul Vaslui, România;
 Crasna, sat și comună în raionul Tarutino, regiunea Odesa, Ucraina;

Mănăstiri 

 Mănăstirea Crasna (județul Prahova)
 Mănăstirea Crasna (județul Gorj)

Raion (1941 - 1944) 

 Raionul Crasna, județul Oceacov, Guvernământul Transnistriei

Nume proprii
Toponime slave